

Persone 
 Alexander Werth (1901-1969) – scrittore, giornalista corrispondente di guerra russo naturalizzato britannico
 Georg Werth (1951) – ex bobbista italiano
 Hannah Werth (1990) – pallavolista statunitense
 Isabell Werth (1969) – cavallerizza tedesca
 Johann von Werth (1595-1652) – generale tedesco
 Joseph Werth (1952) – vescovo cattolico kazako
 Léon Werth (1878-1955) – scrittore e critico d'arte francese
 Nicolas Werth (1950) – storico francese

Altro 
 13559 Werth – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Werd – pagina di disambiguazione
 Werther – pagina di disambiguazione